

Зайцевське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Зайцевське сільське поселення — сільське поселення, Крестецький район, Новгородська область